Куси ():
 Куси (коммуна) — коммуна во французском департаменте Арденны
 Куси (замок) — средневековый замок в коммуне Куси-ле-Шато-Офрик французского департамента Эна

 — японский гребень.

См. также 
 Куси-ла-Виль
 Куси-ле-Шато-Офрик
 Куси-ле-Шато-Офрик (кантон)
 Куси-лез-Эп